Neuse steht für:

 Neuse River in North Carolina, USA

Neuse ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Neuse (1930–2022), deutscher Wasserballspieler und Olympiateilnehmer
 Werner Neuse (1899–1986), deutscher Germanist
 Wilfred H. G. Neuse (* 1949), deutscher Fotokünstler